Na Hájku může být:

 Na Hájku (přírodní památka) – bývalá přírodní památka v okrese Brno-venkov
 Na Hájku a Na Kotlasce – nouzová kolonie v Praze 8, Libni